Чемпіонкою 2018 року була японка Наомі Осака. Вона не змогла захистити титул, поступившись у четвертому колі Белінді Бенчич. 

На початку турніру на право називатися першою ракеткою світу претендували Осака, Ешлі Барті, Кароліна Плішкова та Сімона Халеп. Після вирахування результатів попереднього чемпіонату США лідеркою рейтингу була Барті. Щоб мати шанс обігнати її, Плішкова повинна добратися принаймні до чвертьфіналу, а Халеп і Осака — виграти турнір.

Попри поразку в матчі четвертого кола Ешлі Барті повернулася на перший щабель світового рейтингу, оскільки інші претендентки теж вибули з турніру до чвертьфіналів. 

Серена Вільямс мала можливість виграти свій 24-ий одиночний мейджор і зрівнятися з  Маргарет Корт за кількістю титулів Великого шолома. 
У разі успіху вона також першою в історії відкритої ери виграла б сьомий титул чемпіонки США, і першою через 20 років після першої перемоги. Вільямс добралася до фіналу й встановила рекорд із 10 фіналів Відкритого чемпіонату США.

Перемогла в турнірі канадка Б'янка Андреєску, здолавши в фіналі Серену Вільямс, 6-3, 7-5. Вона стала першою канадкою, якій підкорився титул чемпіонки турніру Великого шолома.  Для Андреєску це дебютний чемпіонат США, раніше вона до основної сітки не пробивалася.

Успіхи та невдачі українок 
Чотири представниці України: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова,  потрапили до основної сітки турніру завдяки рейтингу. Ще дві: Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька, пробували пробитися через кваліфікацію, але жодній із них цього зробити не вдалося.

У першому колі Ястремська перемогла Моніку Нікулеску з Румунії, Світоліна — американку Вітні Есігвей, Козлова поступилася американці Тейлор Таунсенд, а Цуренко знялася з турніру.

У другому колі Світоліна перемогла американку Вінус Вільямс, а Ястремська — представницю Швеції Ребекку Петерсон.

У третьому колі Світоліна виграла в Ястремської.

У четвертому колі Світоліна перемогла американку Медісон Кіз, а в чвертьфіналі — британку Йоганну Конту.

У півфіналі Світоліна поступилася американці Серені Вільямс.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
Тур WTA 2019
2019 у тенісі
2019 в американському спорті